Navegador puede referirse a:

 Un navegador o navegante, persona especializada en la conducción de embarcaciones o aeronaves.
 El navegador GPS, dispositivo destinado a la navegación asistida de vehículos mediante sistemas globales de navegación por satélite.
 Un navegador web, aplicación que opera a través de Internet, interpretando la información de archivos y sitios web para que estos puedan ser vistos.

Enlaces externos